Festival Lilac  es el nombre de varios festivales que tienen lugar en diferentes puntos del mundo y que tienen como temática principal la syringa.

Canadá
 Festival Lilac (Calgary) - desde1989 en Calgary, Alberta.

Estados Unidos
 Festival Lilac (Rochester) - desde1898 en Rochester (Nueva York).
 Festival Lilac (Spokane) - desde1938 en Spokane (Washington).
 Festival Lilac (Mackinac Island) - desde1949 en Mackinac Island (Míchigan).
 Festival Lilac (Lombard)- desde1929 en Lombard (Illinois).